VEW steht für:

 Verbandselektrizitätswerk Waldeck-Frankenberg, ein ehemaliger Energieversorger
 Vereinigte Edelstahlwerke, eine ehemalige Konzerntochter der heutigen Böhler-Uddeholm AG
 Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen, ein ehemaliger Energieversorger
 Vereinigung evangelischer Wählerinnen und Wähler, eine ehemalige Mitte-Partei aus dem Kanton Basel-Stadt
 Verkürzte Engere Wahl, ein Lottosystem

VE-W steht für:

 , venezolanischer Bundesstaat nach ISO 3166-2

VeW steht für:

 Verband ehemaliger Weihenstephaner der Brauerabteilung, Sitz Grafrath, siehe Hotel Victoria (Stuttgart)#Geschichte  
 

VEW